Ohlms ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ohlms (1908–1988), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Karl-Wilhelm Ohlms (* 1954), deutscher Konteradmiral